Дристор () — станция Бухарестского метрополитена. Расположена в одноименном районе. 

Открыта в 1981 году в составе участка линии M1 «Тимпурь Ной» — «Република». Платформа линии M3 открыта в 1989 году в составе участка «Гара де Норд 1» — «Дристор 2». 

Часть станции в конце линии метро 1 называется «Дристор 2»; другая половина станции — «Дристор 1», где проходят поезда линий метро M1 и M3. Наличие двух отдельно названных частей станции может вызвать путаницу для людей, потому что обе части станции имеют линию метро M1 либо проходящую через, что происходит на «Дристоре 1», либо завершающую и начинающую обслуживание на «Дристоре 2». Из-за плохих указателей это может вызвать путаницу для пассажиров, желающих добраться до станций на линии метро M1, не зная, какую станцию на «Дристоре» использовать.

Обе станции имеют одну островную платформу. Станция линии M1 является конечной станцией. Проход в южном конце платформы соединяет его со станцией «Дристор 1».

Примечания

Ссылки 
 metrorex.ro
 urbanrail. net

Станции Бухарестского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1981 году
Станции метрополитена, построенные в 1989 году
1981 год в Румынии
1989 год в Румынии